Daniel Brands – tennista tedesco
 Frans Brands – ciclista su strada belga
 Kevin Brands – calciatore olandese
 Terry Brands – ex lottatore statunitense
 Tom Brands – ex lottatore statunitense